Hume es un apellido de origen británico. Puede hacer referencia a:

Personas
David Hume, filósofo empirista escocés;
Jorge Hume, filósofo escocés;
Hamilton Hume, explorador australiano;
John Hume, político irlandés;
Rob Hume, ornitólogo inglés;
Tobias Hume, compositor inglés;

Personajes ficticios
Desmond David Hume, personaje de la serie televisiva Lost.

Lugares
El lago Hume, en Australia;
Hume, localidad del Estado de Illinois, Estados Unidos;

Otros
Las reglas de Hume Rothery, condiciones de disolución en metalurgia;
El principio de Hume, enunciado por el lógico George Boolos.